Rue de Lourmel désigne :
 une rue de Lamballe ;
 une rue de Nantes ;
 une rue de Paris ;
 une rue de Pontivy.